Elah bezeichnet:

 eine Festung in Israel, siehe Khirbet Qeiyafa
 ein Tal in Israel, siehe Elah (Tal)
 einen König von Israel (877–876 oder 886–885 v. Chr.), deutsche Umschrift Ela

Siehe auch
 Im Tal von Elah, US-amerikanischer Film (2007)
 Ela